— японский разработчик и издатель видеоигр, основанный бывшими сотрудниками Data East в октябре 1994 года.

Подразделение компании выпускает отомэ-игры серии Otomate. В 2013 году международный филиал Idea Factory International был открыт в Калифорнии.

Изданные игры

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Compile Heart 
 Design Factory 
 Company summary from IGN
 Company summary  from GameSpot

Компании, основанные в 1994 году
Производители компьютерных игр по алфавиту